Amerikai Egyesült Államok
 Ballston (Arlington)
 Ballston (New York)
 Ballston (Oregon)